Fulton County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fulton County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001074
 Fulton County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 00001138
 Fulton County Courthouse (Kentucky), ID-Nr. 76000887
 Fulton County Courthouse (New York), ID-Nr. 72000841
 Fulton County Courthouse (Ohio), ID-Nr. 73001447